Brassac (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Brassac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Brassac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje